Liste der Brücken über die Glatt steht für:

 Liste der Brücken über die Glatt (Rhein)
 Liste der Brücken über die Glatt (Thur)